Vecinos, en Wikipedia, puede referirse a:

 Vecinos, municipio de la provincia de Salamanca (España).
 Vecinos, película estadounidense de 2007.
 Vecinos, serie de televisión española.
 Vecinos, serie de televisión mexicana emitida por Televisa.
 Vecinos, telenovela colombiana emitida por Caracol Televisión.